Ямашево — название населённых пунктов в России:

 Ямашево — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
 Ямашево — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Ямашево — село в Канашском районе Чувашии.